El nombre de José María Ortega puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José María Ortega (1793-1871), militar mexicano.
 José María Ortega Martínez (1859-1933), político, caudillo y abogado venezolano.
 José María Ortega Morejón (1860-1948), jurista, escritor y periodista español.
 José María Ortega Trinidad (nacido en 1950), sacerdote peruano.